Włodzimierz Krzyżanowski (1824–1887) – amerykański inżynier, polityk i dowódca wojskowy polskiego pochodzenia
 Włodzimierz Krzyżanowski (1871–1940) – inżynier i urzędnik kolejowy
 Włodzimierz Maria Krzyżanowski (ur. 1894) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy